Кипърска първа дивизия 1991/92 е петдесет и четвърти шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 14 отбора. От този сезон за победа се начисляват 3 точки. Шампион е тимът на АПОЕЛ.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, Т = Точки

Бараж за оставане 
Класиралият се на 12-о място Олимпиакос Никозия среща третия от втора дивизия АПЕП Питсилия. Олимпиакос остава в групата след победи с 2:0 и 3:0.

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони